Derek Hale és un personatge de la serie Teen wolf. Interpretat per Tyler Hoechlin

Nascut sent un home llop.

El seu tiet Peter Hale(Ian Bohen), era un alpha, el que es tradueix com a líder de la manada de llops.

En el moment en què el seu tiet transforma a Scott Mcall(Tyler Posey) en un home llop, ell l'ajuda a poder controlar-se i a atrapar aquest alpha.

Ell es converteix en un alpha, i intenta formar la seva propia manada transformant a Isaac Lahey, Erica Reyes i a Vernon Boyd.

Perd el seu poddr d'alpha quan li dona gran part del seu poder a la seva germana Cora Hale(Adelaide Kane).

Personatges de sèries de televisió